Серге́й Леони́дович Скоро́вич () — тренер по мини-футболу. Заслуженный тренер РФ. Кандидат педагогических наук.

Известен достижениями в качестве главного тренера мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург, Россия) и на посту главного тренера мужских (национальной, студенческой, молодежной, юношеской) сборной России.

Биография 
Начал профессиональную карьеру футболиста в «Автомобилисте» Коканд. В 1991 году был приглашен на сборы с московским «Спартаком», но распад Советского Союза осложнил потенциальный переход.

Проведя ещё несколько лет в футболе, в основном играя за дубль екатеринбургского «Уралмаша»", в 1995 году перешёл в мини-футбол. Он остался в Екатеринбурге и  В составе «визовцев» дважды выигрывал серебряные медали чемпионата и становился обладателем Кубка высшей лиги.

После завершения игровой карьеры в 2002 году стал тренером дублирующего состава «ВИЗ-Синары», а в 2005 году возглавил первую команду. В 2007 году привёл екатеринбуржцев к победе в Кубке России, а через год — в Кубке УЕФА.

В сезонах 2008/2009 и 2009/2010 года «Синара» под руководством Скоровича дважды становилась чемпионом Суперлиги.

В 2009 году был назначен старшим тренером мужских команд сборной России.

Под его руководством национальная команда стала серебряным медалистом чемпионата мира (2016), четырежды завоевывала серебряные медали чемпионата Европы (2012, 2014, 2016, 2022) и становилась бронзовым призером чемпионата Европы (2018).

1 марта 2022 года Российский Футбольный Союз объявил о прекращении сотрудничества с Сергеем Скоровичем в связи с истечением контракта.

Достижения 
 Как игрок
 Серебряный призёр Чемпионата России по мини-футболу: 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка высшей лиги: 1998

 Как тренер
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2016
 Серебряный призёр Чемпионата Европы по мини-футболу: 2012, 2014, 2016, 2022
 Бронзовый призёр чемпионата Европы по мини-футболу: 2018
 Серебряный призёр юношеских Олимпийских игр: 2018
 Чемпион мира среди студенческих команд: 2014, 2018
 Серебряный призёр чемпионата мира среди студенческих команд: 2012, 2016
 Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу: 2007/08
 Финалист Кубка УЕФА по мини-футболу: 2008/09
 Чемпион России по мини-футболу: 2008/09, 2009/10
 Обладатель Кубка России по мини-футболу: 2007
 Финалист Кубка России: 2007/08, 2008/09
 Серебряный призёр Чемпионата России по мини-футболу: 2005/06, 2006/07
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-футболу: 2007/08

Примечания

Ссылки 
 Блог Сергея Скоровича на сайте «Евроспорта» (2009—2015)
 Группа Скорович от С до Ч в соцсети Вконтакте
 Блог «Первые в рейтинге» на Sports.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Коканд 1912»
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Уралмаш-М»
Игроки МФК «Синара»
Мини-футбольные тренеры
Мини-футбольные тренеры России
Тренеры МФК «Синара»
Тренеры сборной России по мини-футболу